Алексе́й Горо́хов:
 Горохов, Алексей Николаевич (1927—1999) — советский и украинский скрипач и музыкальный педагог.
 Горохов, Алексей Фёдорович (1892—1963) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.